Rajon Lenin (russisch , Leninski rajon) ist der Name folgender Rajone in Russland:

Rajon als Teil einer Oblast:
 Rajon Lenin (Moskau) in der Oblast Moskau

Stadtrajone in Republiken:
 Rajon Lenin (Grosny) in Grosny, Republik Tschetschenien
 Rajon Lenin (Machatschkala) in Machatschkala, Republik Dagestan
 Rajon Lenin (Saransk) in Saransk, Republik Mordwinien
 Rajon Lenin (Tscheboksary) in Tscheboksary, Republik Tschuwaschien
 Rajon Lenin (Ufa) in der Stadt Ufa (Stadt), Republik Baschkortostan

Weitere Stadtrajone:
 Rajon Lenin (Astrachan) in Astrachan, Oblast Astrachan
 Rajon Lenin (Barnaul) in Barnaul, Region Altai
 Rajon Lenin (Iwanowo) in Iwanowo, Oblast Iwanowo
 Rajon Lenin (Jaroslawl) in Jaroslawl, Oblast Jaroslawl
 Rajon Lenin (Jekaterinburg) in Jekaterinburg, Oblast Swerdlowsk
 Rajon Lenin (Kemerowo) in Kemerowo, Oblast Kemerowo
 Rajon Lenin (Kirow) in Kirow, Oblast Kirow
 Rajon Lenin (Krasnojarsk) in Krasnojarsk, Region Krasnojarsk
 Rajon Lenin (Magnitogorsk) in Magnitogorsk, Oblast Tscheljabinsk
 Rajon Lenin (Nischni Nowgorod) in Nischni Nowgorod, Oblast Nischni Nowgorod
 Rajon Lenin (Nischni Tagil) in Nischni Tagil, Oblast Swerdlowsk
 Rajon Lenin (Nowosibirsk) in Nowosibirsk, Oblast Nowosibirsk
 Rajon Lenin (Orenburg) in Orenburg, Oblast Orenburg
 Rajon Lenin (Orsk) in Orsk, Oblast Orenburg
 Rajon Lenin (Pensa) in Pensa, Oblast Pensa
 Rajon Lenin (Perm) in Perm (Stadt), Region Perm
 Rajon Lenin (Rostow) in Rostow am Don, Oblast Rostow
 Rajon Lenin (Samara) in Samara, Oblast Samara
 Rajon Lenin (Saratow) in Saratow, Oblast Saratow
 Rajon Lenin (Smolensk) in Smolensk, Oblast Smolensk
 Rajon Lenin (Stawropol) in Stawropol, Region Stawropol
 Rajon Lenin (Tambow) in Tambow, Oblast Tambow
 Rajon Lenin (Tomsk) in Tomsk, Oblast Tomsk
 Rajon Lenin (Tjumen) in Tjumen, Oblast Tjumen
 Rajon Lenin (Tscheljabinsk) in Tscheljabinsk, Oblast Tscheljabinsk
 Rajon Lenin (Uljanowsk) in Uljanowsk, Oblast Uljanowsk
 Rajon Lenin (Wladimir) in Wladimir (Russland), Oblast Wladimir
 Rajon Lenin (Wladiwostok) in Wladiwostok, Region Primorje
 Rajon Lenin (Woronesch) in Woronesch, Oblast Woronesch

Rajon Lenin (ukrainisch , Leninskyj rajon) ist der Name folgender Rajone in der Ukraine:

Rajon als Teil einer selbstverwalteten Stadt:
 Rajon Lenin (Sewastopol) in Sewastopol

Stadtrajone:
 Rajon Lenin (Donezk) in Donezk
 Rajon Lenin (Luhansk) in Luhansk
 Rajon Lenin (Winnyzja) in Winnyzja
 ehemaliger Rajon Lenin in Charkiw, heute Rajon Cholodna Hora
 ehemaliger Rajon Lenin in Dnipro, heute Rajon Nowokodak
 ehemaliger Rajon Lenin in Saporischschja, heute Rajon Dnipro (Saporischschja)
 ehemaliger Rajon Lenin in Kirowohrad, heute Rajon Podil (Kropywnyzkyj)
 ehemaliger Rajon Lenin in Mykolajiw, heute Rajon Inhul
 ehemaliger Rajon Lenin in Poltawa, heute Rajon Podil (Poltawa)
 ehemaliger Rajon Lenin (Odessa) in Odessa

Rajon Lenin (weißrussisch , Leninski rajon) ist der Name folgender Rajone in Weißrussland:
 Rajon Lenin in Minsk, siehe Leninski (Minsk)

Rajon Lenin (kirgisisch , Lenin rajonu) ist der Name folgender Rajone in Kirgisistan:
 Rajon Lenin (Bischkek) in Bischkek

Siehe auch:
 Rajon Lenine
 Rajon Leninsk
 Rajon Leninski